

Geografia

Niemcy 
 Stepenitz – rzeka, dopływ Łaby
 Stepenitz – rzeka, dopływ Trave

Polska 
Dawna niemiecka nazwa:
 Stepnica – gminy
 Stepnica – rzeki